Атчисон () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Атчисон, Дэвид Райс (1807—1886) — сенатор США от штата Миссури.

Топоним 
 Атчисон — бывший посёлок в штате Калифорния, США.
 Атчисон — город в штате Канзас, США.
 Атчисон — округ в штате Канзас, США.
 Атчисон — округ в штате Миссури, США.

Другое 
 Атчисон, Топика и Санта-Фе — бывшая железная дорога, ныне часть BNSF Railway.

Примечания